Bräunlings ist der Ortsname von

 Bräunlings (Altusried), Ortsteil des Marktes Altusried, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Bräunlings (Immenstadt im Allgäu), Ortsteil der Stadt Immenstadt im Allgäu, Landkreis Oberallgäu, Bayern